Het ATP-toernooi van Sydney 2014 (met de officiële naam Apia International Sydney) werd gespeeld van 6 tot en met 11 januari 2014. Er werd gespeeld op outdoor Hardcourtbanen van het NSW Tennis Centre in Australische stad Sydney.

Het enkelspel werd gewonnen door Juan Martín del Potro. Hij versloeg in de finale Bernard Tomic met 6-3 en 6-1. Het dubbelspel werd gewonnen door Daniel Nestor en Nenad Zimonjić. Zij versloegen in de finale Rohan Bopanna en Aisam-ul-Haq Qureshi met 7-6(3) en 7-6(3).

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2014 trok 63.837 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Externe links 
 
 
 

Sydney
Outdoor ATP-toernooi van Sydney